

Letteratura 
Solaris – romanzo di fantascienza dello scrittore polacco Stanisław Lem

Cinema 
Solaris – sceneggiato per la televisione sovietica del 1968 del regista Boris Nirenburg, tratto dal romanzo omonimo di Lem
Solaris – film del 1972 del regista sovietico Andrej Tarkovskij, tratto dal romanzo omonimo di Lem
Solaris – film del 2002 del regista statunitense Steven Soderbergh, tratto dal romanzo omonimo di Lem

Informatica 
Solaris – sistema operativo unix-like

Musica 
Solaris – gruppo musicale ungherese

Personaggi 
Solaris – personaggio dei fumetti DC Comics
Solaris – personaggio della serie di videogiochi Sonic

Televisione 
Solaris, il mondo a 360 gradi – programma di divulgazione culturale andato in onda su Rete 4
Solaris Cinematografica – casa di produzione che ha spesso collaborato con Rai Fiction e Mediaset

Aziende 
 Solaris – azienda polacca produttrice di autobus e filobus